Речани — топоним:

 Речани — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Смолян;
 Речани — село в общине Кичево Республики Македония;
 Речани — село в общине Кочани Республики Македония.

См. также 
 Речани-Челопечко — село в общине Кичево Республики Македония;
 Речане — село в общине Гостивар Республики Македония.